Авиационная лазерная система — лазерный комплекс, установленный на самолёте или другом летательном аппарате, осуществляющий обнаружение объектов, прицеливание и их поражение боевым лазером, установленным на борту.

Прототипы подобных самолётов были построены в США и СССР в 1970-x годах.

Советские самолёты А-60 (1А), тем не менее, изначально были предназначены якобы для исследования распространения лазерных лучей в верхних слоях атмосферы.

В США были построены  и Boeing YAL-1. В начале 2010 года Boeing YAL-1 впервые уничтожил две учебные баллистических ракеты — на жидком и твёрдом топливе.

Назначение 
Авиационная лазерная система предназначалась для поражения различных средств воздушного нападения противника на расстоянии досягаемости лазерного луча, в первую очередь для противоракетной обороны заданной территории и находящегося над ней сектора воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также собственной защиты и защиты самолётов сопровождения от УРВВ и зенитных управляемых ракет противника.

Задействованные структуры 
 США
В США за реализацию программы создания и испытаний авиационной боевой лазерной установки высокой мощности на основе импульсного лазера отвечали совместно компании Boeing Defense & Space Group в Сиэтле, штат Вашингтон (самолёт-носитель), AVCO-Everett Research Laboratories в Эверетте, штат Массачусетс (лазер) и Rocketdyne в Канога-Парке, штат Калифорния (резонатор).
Параллельные разработки лазерных установок воздушного базирования для нужд ВВС велись компаниями: TRW Systems, Inc. в Редондо-Бич, штат Калифорния (йод-кислородный химический лазер), LTV Aerospace в Далласе, штат Техас (лазер на твердотельных элементах с открытым резонатором), Cornell Aeronautical Laboratory, Inc. в Буффало, штат Нью-Йорк (жидкостный химический лазер). Для запитки электросистемы лазерной установки создавался специальный авиационный турбогенератор переменного тока, попутно велись исследования устойчивости самолёта-носителя к воздействию взрывной волны и других поражающих факторов ядерного взрыва.
 СССР
В Советском Союзе работа велась в ОКБ-49 ТМЗ в Таганроге (летающая лаборатория), СКБ-31 ЦКБ «Алмаз» в Москве (лазер).

См. также 
 Противоракетная оборона
 Средства инфракрасного противодействия

Примечания

Ссылки 
 
 Ведомственная структура подчинённости американской программы создания боевого высокоэнергетического лазера

Лазерное оружие
Авиационное вооружение
ПРО